Não Adianta Chorar (filme), com a dupla Oscarito e Grande Otelo
 "Não Adianta Chorar" (samba), de Heitor dos Prazeres
 "Não Adianta Chorar" (canção de Latino)
 "Não Adianta Chorar" (single de Bidê ou Balde)
 Não Adianta Chorar: Teatro de Revista Brasileiro...Oba!, livro da historiadora Neyde Veneziano

Desambiguações de artes